

Грінв'ю — селище, штат Іллінойс
 Грінв'ю — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Грінв'ю — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія